Homer může mít tyto významy:

 Homer Simpson – hlavní postava seriálu Simpsonovi
 Homér – řecký básník
 Winslow Homer (1836–1910) – americký malíř
 Homer (Chorvatsko) — vesnice v občině Lokve v Přímořsko-gorskokotarské župě v Chorvatsku
 homer (geologie) – geologické období, stupeň wenlocku